JoJo's Bizarre Adventure puede referirse a:

 JoJo's Bizarre Adventure, es un manga de Hirohiko Araki.
 JoJo's Bizarre Adventure (anime), serie de anime japonesa.
 JoJo's Bizarre Adventure (videojuego), videojuego de lucha
 JoJo's Bizarre Adventure (temporada 1), primera temporada del anime JoJo's Bizarre Adventure.
 JoJo's Bizarre Adventure: Stardust Crusaders, segunda temporada del anime JoJo's Bizarre Adventure 
 JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable, tercera temporada del anime JoJo's Bizarre Adventure 
 JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind, cuarta temporada del anime JoJo's Bizarre Adventure 
 JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean, sexta temporada del anime JoJo's Bizarre Adventure
 JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle, juego de lucha
 JoJo's Bizarre Adventure: Eyes of Heaven, videojuego de lucha
 JoJo's Bizarre Adventure (OVA), una adaptación OVA de Stardust Crusaders
 JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable Chapter I, película japonesa de 2017

JoJo's Bizarre Adventure